Барток () — фамилия.

 Барток, Бела (1881—1945) — венгерский композитор.
 Барток, Эва (1927—1998) — киноактриса.

Другое 
  — компилятор, разработанный Microsoft Research.

См. также 
 «Барток Великолепный»
 Квартет имени Бартока